Eilenfeld bezeichnet:

 das Gut Eilenfeld, siehe Gut Eulenfeld
 Eilenfeld, den ehemaligen Namen des Ortes Bieganin in der Gmina Raszków